Les Ternes, commune française située dans le département du Cantal ;
 château des Ternes, dans le Cantal.
 Forêt de Ternes dans les Vosges.
 Ruisseau des Ternes, rivière du Cantal.
 Quartier des Ternes, quartier de Paris ;
 Ternes, station du métro de Paris ;
 avenue des Ternes, avenue de Paris ;
 château des Ternes, à Paris ;
 place des Ternes, place de Paris ;
 porte des Ternes, porte de Paris ;
 église Saint-Ferdinand-des-Ternes, église de Paris.

Homonymie de toponyme